Улица Шелгуно́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Шелгунова — улица в Астрахани.
 Улица Шелгунова — улица в посёлке Каменка Мезенского района Архангельской области.
 Улица Шелгунова — улица во Пскове.
 Улица Шелгунова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Шелгунова — улица в Темрюке.

Украина 
 Улица Шелгунова — улица в Днепре.
 Улица Шелгунова — улица в Донецке.
 Улица Шелгунова — улица в Кривом Роге.
 Улица Шелгунова — улица в Луганске.